Bellechasse bezeichnet folgende Orte:

 eine Verwaltungseinheit in der kanadischen Provinz Québec, siehe Bellechasse (regionale Grafschaftsgemeinde)
 eine Strafanstalt im Schweizer Kanton Fribourg, siehe Bellechasse FR